Hemkomsten kan syfta på:

Hemkomsten (film) – en film från 1978 med Jane Fonda och Jon Voight, originaltitel Coming Home. 
Hemkomsten (roman) – en roman från 1963 av Jan Fridegård.
Hemkomsten (pjäs) – en pjäs av Harold Pinter.
Hemkomsten (diktsamling) – en diktsamling från 1920 av Gustav Thorsell.